Gare – quartiere di Lussemburgo (Lussemburgo)
Gare – circoscrizione della regione di Tanga (Tanzania)
Garé – comune della provincia di Baranya (Ungheria)